

Patronyme 

famille
  ;

personnalités
 Augustin Alleman (1797-1872), homme politique français ;
 Jacques Alleman (1882-1945), architecte français ;
 Jeanne Alleman (1885-1938), sœur de Jacques Alleman, connue sous le nom de Jean Balde en littérature ;
 Laurent Alleman († 1520), prince-évêque de Grenoble de 1477 à 1518 ;
 Laurent II Alleman (), prince-évêque de Grenoble de 1518 à 1561 ;
 Louis Aleman (1390-1450), évêque de Maguelone, archevêque d'Arles, cardinal français béatifié ;
 Olivier Alleman (1975-), animateur de télévision français ;
 Roger Alleman, (1959-), footballeur français ;
 Siboud Alleman (), prince-évêque de Grenoble de 1450 à 1477.

Toponyme 

 Alleman, une ville du comté de Polk, en Iowa, aux États-Unis.